

Гранитвілл — селище, штат Массачусетс
 Гранитвілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Гранитвілл — переписна місцевість, штат Південна Кароліна
 Гранитвілл — переписна місцевість, штат Вермонт